Papalotla bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Papalotla (México), Ort im Bundesstaat México
 Papalotla (Cuautempan), Ort im Bundesstaat Puebla
 Papalotla (Quimixtlán), Ort im Bundesstaat Puebla
 Papalotla (Tlaxcala), Stadt im Bundesstaat Tlaxcala
 Papalotla (La Perla), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Papalotla (Tequila), Ort im Bundesstaat Veracruz

Papalotla bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten in Mexiko:

 Municipio Papalotla im Bundesstaat México
 Municipio Papalotla de Xicohténcatl im Bundesstaat Tlaxcala